Don't Drink the Water může být:

 Don't Drink the Water (hra) – divadelní hra Woodyho Allena z roku 1966
 Don't Drink the Water (film, 1969) – film z roku 1969 natočený režisérem Howardem Morrisem podle Allenovy hry
 Don't Drink the Water (film, 1994) – film z roku 1994 natočený Woodym Allenem podle jeho hry
 Don't Drink the Water (seriál) – britský televizní seriál z let 1974–1975